A domén vagy domain szó (jelentése: tartomány) jelentheti a következőket:

 internetes tartománynév
 domén (rendszertan)
 fehérjedomén a biokémiában
 mágneses domén a fizikában

Lásd még a tartomány egyértelműsítő lapot!